

Patronyme 

 Adam Wylie (1984-), acteur américain ;
 Christopher Wylie, lanceur d'alerte canadien ;
 Donovan Wylie (1971-), photographe irlandais ;
 Elinor Wylie (1885-1928), poétesse et écrivaine américaine ;
 Joe Wylie (1968-), joueur américain de basket-ball ;
 John Wylie (1854-1924), footballeur anglais ;
  (1910-1995), sociologue américain ;
 Mina Wylie, (1891-1984), nageuse australienne ;
 Philip Wylie (1902-1971), écrivain américain ;
 Robert Wylie (1839-1877), peintre américain ;
 Turrell Wylie (1927-1984), qui a donné son nom à la translittération Wylie ;
 William Michael Wylie (?-1987), archéologue anglais né à Londres et décédé en 1887 ;
 William J. Wylie (1930-?), technicien des effets sonores américain.
 Wylie (2008-?), youtubeuse gacha française.

Toponyme 
 Wylie est une ville américaine du Texas.

Autres 
 La translittération Wylie est une méthode de romanisation de l'alphasyllabaire tibétain.